Фейгель — еврейская фамилия. Известные носители:

 Фейгель, Иосиф Исаакович (1899—1977) — советский гинеколог, профессор.
 Фейгель, Иосиф Моисеевич (1891—1938) — советский деятель органов государственной безопасности.